Зевксиппа ( «запрягающая лошадей») — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Зевксиппа (дочь Гиппокоонта) — см. Диодор Сицилийский (книга IV, глава 68).
 Зевксиппа (дочь Ламедона) — жена царя Сикиона.
 Зевксиппа (жена Пандиона) — жена афинского царя.
 Зевксиппа (дочь Эридана) — мать аргонавта Бута.

Имена греческого происхождения